Il torneo, svoltosi dal 23 giugno al 6 luglio, ha visto vincitore del singolare maschile Rafael Nadal che ha sconfitto in finale Roger Federer. 
La finale, disputata domenica 6 luglio 2008, è durata 4 ore e 48 minuti di gioco, ma a causa della pioggia si è protratta per 7 ore e 15 minuti, dalle 14,00 alle 21,15 locali.

Teste di serie 

  Roger Federer (finalista)
  Rafael Nadal (Vincitore)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Andy Roddick (secondo turno)
  David Nalbandian (primo turno)
  Richard Gasquet (quarto turno)
  James Blake (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (quarto turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Stanislas Wawrinka (quarto turno)
  Paul-Henri Mathieu (terzo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Radek Štěpánek (terzo turno)

 Michail Južnyj (quarto turno) 
 Ivo Karlović (primo turno) 
 Nicolás Almagro (secondo turno) 
 Lleyton Hewitt (quarto turno) 
 Juan Carlos Ferrero (secondo turno, ritirato) 
 Fernando Verdasco (quarto turno) 
 Tommy Robredo (secondo turno) 
 Jarkko Nieminen (secondo turno) 
 Dmitrij Tursunov (terzo turno) 
 Ivan Ljubičić (primo turno) 
 Nicolas Kiefer (terzo turno) 
 Gilles Simon (terzo turno) 
 Andreas Seppi (terzo turno) 
 Gaël Monfils(non ha partecipato al torneo) 
 Feliciano López (quarti di finale) 
 Michaël Llodra (primo turno, ritirato)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

Torneo di Wimbledon 2008
ATP Tour 2008